Иван Ёжиков:
 Ёжиков, Иван Григорьевич (род. 1938) — российский общественный деятель, писатель.
 Ёжиков, Иван Иванович (1893—1941) — профессор-энтомолог, доктор биологических наук.